Internetprotokol kan betyde flere ting (forkortet IP i betydning 1):
 Internetprotokol (IP) – Internetprotokollen er den datanetprotokol i internettet som bruges til den grundlæggende flytning af data.
 Internetprotokol (protokolfamilie) – En protokol i IP-familien, f.eks. IP, ICMP, UDP, TCP, POP3.
 Enhver protokol beregnet på rutning i subnet (intranet) og mellem subnet (internet).

Eksempel på brug:
 [Betydning 1] Derudover vil der på Forskningsnettet, som et af det første net i verden, blive implementeret den nye Internetprotokol, IPv6. [Center for Teknologistøttet Uddannelse]

Kilder/referencer 
 Terminologiudvalget

Internetteknologi